Zdziebło oder Ździebło ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Zdziebło (* 1974), polnischer Politiker
 Dominik Ździebło (1914–1962), polnischer Widerstandskämpfer
 Katarzyna Zdziebło (* 1996), polnische Geherin